Кременчук — місто в Полтавській області України, адміністративний центр Кременчуцького району.
 Кременчук — залізнична станція в однойменному місті;
 Кременчук (Велика Кохнівка) — аеродром у Кременчуці;
 Кременчук — автобусна станція в однойменному місті;
 Кременчук — річковий порт в однойменному місті на Дніпрі.
 Корвет «Кременчук» — ракетний корвет Військово-Морських Сил України.
 «Кременчук» — пароплав, на якому везли тіло Шевченка для перезахоронення.
 «Кременчук» — теплохід.
 РПСМОП «Кременчук» — добровольча рота патрульної служби міліції особливого призначення.
 «Кременчук» — хокейний клуб.

Див. також 
 Кременчуг
 Новий Кременчук — село в Україні, Криворізькому районі Дніпропетровської області.
 Кременчуцька вулиця
 Кремінь (значення)